La vérité (1922), een film van Henry Roussell
La vérité (1960), een film van Henri-Georges Clouzot
La vérité (2011), een film van Marc Bisaillon
La Vérité (2019), een film van Hirokazu Kore-Eda